Belang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Belang, distrikt, Sulawesi Utara, 
 Desa Belang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar